Linxea est une société française qui distribue via sa plateforme en ligne des produits d’épargne à destination des investisseurs particuliers : contrats d'assurance-vie, plans d'épargne retraite (PER), SCPI, contrats de capitalisation, PEA assurance, ainsi que des placements de défiscalisation. L'ADN de Linxea est de mettre à disposition de tous ses clients des produits d'épargne avec des frais très bas et une offre de gestion financière très large. 

Linxea a son siège social à Paris, France. Le président de la société est Antoine Delon. Linxea compte  en 2022.

Histoire 
Linxea a été fondée en 2001 à Lyon, en Rhône-Alpes, France, par David Capdevielle et Sylvie Solinas. La société s'appelait à l'origine Atlas Finances, mais a été renommée Linxea en 2004. En 2005, en partenariat avec e.CieVie (groupe Generali), Linxea a conclu le premier contrat d'assurance-vie avec des frais de gestion réduits. En 2007, la plateforme digitale est créée avec 3 assureurs distincts. En 2009, Linxea s'associe à ACMN Vie pour lancer Linxea VIP, un module d'agrégation de comptes en ligne qui permet le regroupement  contrats d'assurance-vie Linxea sur une seul interface.

En 2013, la société entame une coopération avec le cabinet de conseil en investissement Morningstar pour proposer un service de gestion conseillée à ses clients en assurance vie. En 2014, Linxea s'associe à la compagnie d'assurances Apicil pour lancer le contrat d'assurance vie Linxea Zen.

En 2015, NextStage AM rentre au capital de Linxea. Les fondateurs sont toujours présents avec 30% des parts. Font aussi leur entrée au capital trois dirigeants, Antoine Delon (Altran, Société Générale, Morgan Stanley), Yves Conan (Banque Transatlantique, Société Générale, Morgan Stanley) et Stéphane Carlucci (Banque Transatlantique, Banque Martin Maurel)
En 2018 la societe LinXea est rachetee par le groupe d investissement.. En 2016, la société crée une plateforme en ligne d'apprentissage de l'épargne, des investissements et de l'assurance-vie, Linxea Academy. En 2017, la société crée le pôle Linxea Immo, qui s'occupe d'investissements immobiliers par l'intermédiaire de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

En 2020, Linxea Lance le premier Plan Epargne Retraite accessible en souscription entièrement dématérialisé en partenariat avec APICIL. En 2021, Linxea Lance deux nouveaux PER en partenariat avec Suravenir et Spirica eux aussi en souscription  dématérialisée. En 2022, Linxea s'associe à Remake et Suravenir pour distribuer la première SCPI sans frais d’entrée référencée en assurance vie : Remake Live.

Produits et services 
Linxea propose une gamme de produits qui comprend 4 contrats d’assurance-vie négociés avec 4 assureurs différents (Suravenir, filiale de Crédit Mutuel Arkéa, Spirica, filiale de Crédit Agricole Assurances, Generali et Apicil), 3 plans d'épargne retraite (PER), de l’investissement immobilier avec plus de 50 Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) ainsi que des produits de défiscalisation (SCPI fiscales, Groupements forestiers et viticoles, Sofica) etc.

Assurance vie 
Le courtier en ligne vend quatre contrats d'assurance vie Linxea Avenir 2 (pour les débutants), Linxea Spirit 2 (pour la dynamisation du capital), Linxea Vie (pour l'optimisation du rendement de l'épargne) et Linxea Zen (pour les investissements immobiliers et l'investissement socialement responsable).

Le plan d'épargne retraite (PER) 
Linxea dispose de trois plans d'épargne-retraite accessibles.

Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) 
La SCPI, aussi communément appelée « Pierre Papier », est une solution financière permettant aux épargnants d'investir dans l'immobilier.

Plan d'épargne en actions 
Linxea propose un plan d'épargne en actions assurance appelé Linxea Avenir PEA. L'assurance Linxea Avenir PEA ne vous permet pas d'investir directement en actions comme avec les plans bancaires, mais uniquement dans des fonds d'investissement spécialisés dans les valeurs européennes.

Distinctions 
 2012, 2013, 2014, 2020, 2021, 2022 : Label d'excellence
 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 : Trophée d'or ― Le Revenu
 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 : Mieux vivre votre argent
 2015 : Gestion de fortune ― Oscar de l'assurance

Notes et références

Liens externes 
 

Entreprise fondée en 2001
Compagnie d'assurances